Filatova kan som auktorsförkortning betyda:

 Zinaida Alekseyevna Filatova
 N.S. Filatova

Robotskapade auktorsförkortningar